„Ефект на неизносването.“
Ефектът на неизносването е открит от Д.Н.Гаркунов и И.В.Крагельски при изследване триенето на медни сплави в стомана. Поради разрушаването на междуатомните връзки се извършва избирателно пренасяне на мед от твърдия разтвор върху стоманата и обратно ѝ пренасяне от стоманата върху сплавта, което е съпроводено с намаляване на коефициента на триене и подобряване на износоустойчивостта. При определени условия и двете повърхости се оказват покрити с тънък слой мед и износването на повърхностите се прекратява, т.е. налице е триене без износване на триещите се повърхости.

Ефектът има голямо практическо приложение.

Материалознание